Inácio Xavier de Carvalho, mais conhecido como Xavier de Carvalho (São Luís, 26 de agosto de 1871  Rio de Janeiro, 17 de maio de 1944), foi um magistrado, professor, jornalista e poeta maranhense. Foi membro da Academia Maranhense de Letras, onde foi o primeiro a ocupar a cadeira número 9, cujo patrono é Gonçalves Dias. Em decorrência do aumento do número de cadeiras na Academia, foi escolhido patrono da cadeira de número 37, inicialmente ocupada pelo poeta Ribamar Pereira. 

Foi bacharel em Ciências Jurídicas e Sociais pela Faculdade de Direito do Recife, tendo graduado em 1893. Também foi professor do Liceu Maranhense. .Integrou, em companhia com Antonio Lobo e Fran Paxeco, entre outros, a Oficina dos Novos, movimento de renovação literária de 1901.

Obras 
 Frutos Selvagens (1894)
 Missas Negras (1902)
 Parábolas para bolas (1919)

Ligações externas 

Membros da Academia Maranhense de Letras
Poetas do Maranhão
Escritores do Maranhão
Juízes do Maranhão
Naturais de São Luís (Maranhão)